Le detentrici sono Peng Shuai e Zhang Shuai, ma la prima ha scelto di non partecipare, mentre la seconda ha fatto coppia con Chuang Chia-jung perdendo al primo turno contro Anastasija Rodionova e Vera Zvonarëva. Le nuove campionesse sono Chan Hao-ching e Chan Yung-jan che hanno battuto in finale Shūko Aoyama e Tamarine Tanasugarn per 2–6, 6–4, [10–3].

Teste di serie

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (Campionesse)
  Kimiko Date-Krumm /  Aleksandra Panova (quarti di finale)

 
<li> Jarmila Gajdošová /  Ajla Tomljanović (quarti di finale)
<li> Chan Chin-wei /  Xu Yifan (semifinali)

Tabellone

Note 
 

PTT Pattaya Open 2015
WTA Tour 2015